Zartbitter steht für:

 eine Geschmacksrichtung von Schokolade, siehe Bitterschokolade
 den Verein Zartbitter